Мря́сево () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Уразаевского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Шабиз, в 12 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село известно с 1738 года. До 1860-х годов жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, было распространено пчеловодство.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В 1870 году действовала школа для мальчиков (в 1912–1913 годах в ней обучалось 98 шакирдов).

В начале XX века в селе функционировали мечеть (известна с 1806 года), мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 987 десятин.

До 1920 года село входило в Шарыповскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В 1929 году в селе организован колхоз «Берек».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районе.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Нур» (полеводство, мясо-молочное скотоводство).

Объекты медицины и образования 
В селе действуют клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района